Jan Mattsson kan syfta på:

 Pastor och psalmförfattare, se Jan Mattsson (pastor)
 Fotbollsspelare, se Jan Mattsson (fotbollsspelare)
 Naturgeograf, se Jan O. Mattsson